Сельское поселение Ра́менское — упразднённое в 2015 году муниципальное образование в Шаховском районе Московской области России. Административный центр — село Раменье.

Глава сельского поселения — Разиньков Владимир Петрович. Председатель Совета депутатов — Попова Валентина Ивановна.

История 
Образовано в 2005 году в ходе Муниципальной реформы. В состав поселения вошли территории 50 населённых пунктов позже упразднённых Раменского, Ивашковского, Судисловского и Белоколпского сельских округов.

Законом Московской области от 26 октября 2015 года № 178/2015-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Шаховского муниципального района» сельское поселение Раменское, равно как и другие внутрирайонные муниципальные образования, было упразднено, а все населённые пункты поселения вошли в состав вновь образованного на территории района городского округа Шаховская.

География 
Располагалось на севере Шаховского района.

Граничило на юге с городским поселением Шаховская и Степаньковским сельским поселением, на востоке — с сельским поселением Ярополецкое Волоколамского района, на севере — с городским поселением Лотошино Лотошинского района, на западе — с Зубцовским районом Тверской области.

Площадь территории муниципального образования — 366,75 км².

Население

Состав сельского поселения 
В границы сельского поселения Раменское входили следующие населённые пункты Шаховского района Московской области:

Примечания

Литература 
 Закон Московской области «О статусе и границах Шаховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 16 февраля 2005 г. № 6/129-П

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Раменское Шаховского муниципального района
 Официальный интернет-портал Шаховского муниципального района 
 Алфавитный перечень населённых пунктов муниципальных районов Московской области